Amerikai Egyesült Államok
 Warrior, település Alabama államban

Művek
Warrior (B.A.P.-album)
Warrior (Kesha-album)
Warrior, a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztivál máltai dala
Warrior, a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztivál grúz dala
Warrior, 2011-ben készült film
Warrior, (2019) Shannon Lee televíziós sorozata
Warrior, brit képregény magazin

Egyéb
Warrior, páncélos család, a Brit Szárazföldi Erők páncélos jármű szériája
Warrior (márka)